La Nationalliga 1943/44 fue la 47.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1944
Fútbol en 1943
Fútbol en 1944
Suiza en 1943
Suiza en 1944